Блю Айви Картер () — американская певица, дочь Бейонсе и Jay-Z. Лауреат нескольких премий, в том числе Грэмми за лучшее музыкальное видео года («Brown Skin Girl»). Она стала самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет, когда она выиграла BET Her Award в 2020 году.

Биография 
 См. также «Blue Ivy Carter Biography» в английском разделе.
Родилась 7 января 2012 года в Нью-Йорке (США).

Дискография 
 См. также «Blue Ivy Carter Discography» в английском разделе.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты премии «Грэмми»
Певцы и певицы США
Бейонсе
Jay-Z
Дети-певцы США